Kirnig ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kirnig (1840–1911), deutsch-böhmischer Landschaftsmaler
 Paul Kirnig (1891–1955), österreichischer Maler und Grafiker des 20. Jahrhunderts